Сергей Поликарпович Рудица (род. 9 сентября 1950 года, Уссурийск, Приморский край, РСФСР) – депутат Думы муниципального образования г. Уссурийска и Уссурийского района с 1994 по 2000 годы. Глава муниципального образования г.Уссурийск и Уссурийский район с декабря 2000 года по август 2014 года.

Биография 
Сергей Поликарпович Рудица родился в 1950 году в городе Уссурийске. Окончил Приморский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства».

Во время учебы год работал шофером. В 1968 году был призван в ряды Советской Армии. После службы с 1970 работал шофером, начальником транспортной конторы торга. 

В 1983 году работал старшим инженером снабжения автобазы треста «Дальпромстрой» в Уссурийске. А через год Рудица стал заместителем начальника Уссурийского спецуправления механизации и заместителем управляющего ремстройтрестом. С 1986 года работал в ОАО «Примснабконтракт» заместителем директора по материально-техническому снабжению, по коммерции и  производству.

С 1994 года три созыва подряд Сергей Рудица избирался депутатом думы муниципального образования. В 2000 году становится главой муниципального образования г.Уссурийск и Уссурийский район. В марте 2004 года его избрали депутатом думы четвертого созыва и одновременно, всенародным голосованием, главой муниципального образования Уссурийск и Уссурийский район на второй срок. 

В 2008 году глава Уссурийска стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Рудица принял незаконное постановление о сносе жилого дома без решения о выселении жильцов. Но в декабре 2008 года уголовное дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

1 марта 2009 года был переизбран на новый срок.

В 2013 году Сергей Рудица задекларировал доходы в размере около 2 млн рублей, а всего его семья заработала чуть более 7,5 млн рублей.  

В апреле 2014 года решением Ленинского райсуда Владивостока Сергей Рудица был временно отстранен от должности мэра. Против градоначальника было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По версии следствия в 2011-2012 году Рудица от имени городской администрации заключил контракт с ЗАО «Энерготех» на сумму свыше 38 млн руб, после он дважды подписал акты выполненных работ, что служило основанием для перевода денежных средств, не удостоверившись в их фактическом выполнении. Администрация расторгла контракт с подрядчиком, но «Энерготех» отказался вернуть деньги. После возбуждения уголовного дела региональное отделение «Единой России» приостановило членство Рудицы в партии.

В августе 2014 года Рудица, не дожидаясь решения суда, подал в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья.  

В апреле 2018 года Уссурийским районным судом Сергей Рудица был признан виновным в преступлении по статье «Халатность», с прекращением уголовного дела в виду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Уголовная коллегия Приморского краевого суда оставила приговор без изменения.

Личная жизнь 
Женат. Две дочери.

Жена Рудицы Галина занимается бизнесом. В числе ее партнеров – известные уссурийские бизнесмены, такие как Вадим Дымов, Евгений Корж, Роман Тушановский.

Награды 

 Орден преподобного Сергея Радонежского III стенени
 Ведомственный нагрудный знак МЧС России «За заслуги»
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Примечания